Die Slovenska Nogometna Liga 2018/19, auch PrvaLiga Telekom nach dem Sponsor Telekom genannt, war die 28. Spielzeit der höchsten slowenischen Spielklasse im Männerfußball. Sie startete am 20. Juli 2018 mit einem Heimspiel des NK Aluminij gegen den NK Celje und endete am 25. Mai 2019. Vom 9. Dezember 2018 bis zum 23. Februar 2019 war sie durch die Winterpause unterbrochen worden.

NK Olimpija Ljubljana trat nach seinem sechsten slowenischen Meistertitel als Titelverteidiger an. Nach der Heimniederlage von Olimpija Ljubljana mit 1:4 gegen den NK Domžale drei Spieltage vor Saisonschluss war der 15. Meistertitel für NK Maribor perfekt.

Teilnehmer 

Für die Nogometna Liga 2018/19 sind folgende Mannschaften qualifiziert:
 Die 8 besten Mannschaften der Nogometna Liga 2017/18:
  NK Olimpija Ljubljana (Meister 2017/18)
  NK Maribor
  NK Domžale
  NK Rudar Velenje
  NK Celje
  ND Gorica
  NK Krško
  NK Aluminij

 Der Sieger der Relegationsspiele zwischen dem Tabellenneunten der Nogometna Liga 2017/18 und dem Vizemeister der Druga Liga 2017/18:
  NK Triglav Kranj

 Der Meister der Druga Nogometna Liga 2017/18:
  NŠ Mura

Statistiken

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegation 
Der Neunte der Premjer-Liga spielte gegen den Zweiten der Druga Slovenska Nogometna Liga um die Qualifikation für die Slovenska Nogometna Liga 2019/20. Die Spiele fanden am 29. Mai und 2. Juni 2019 statt.

|}
Tabor Sežana stieg auf, ND Gorica stieg ab.

Stadien 
Durch den Abstieg des NK Ankaran Hrvatani, der – relativ zur restlichen Liga – eine mittelgroße Arena hat, und dem gleichzeitigen Aufstieg des NŠ Mura mit einem etwas größeren Stadion, erhöhte sich die Zuschauerkapazität der 10 Nogometna-Ligaspielorte gegenüber der Vorsaison leicht um 1.353 Plätze (etwa 1,9 %) auf eine Gesamtkapazität von 72.406 Plätzen.

Torschützenliste

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

2018 19
Fußballsaison 2018/19